Марьково — деревня в Новосельском сельском поселении Сланцевского района Ленинградской области.

История 
Деревня Марькова упоминается на карте Санкт-Петербургской губернии Ф. Ф. Шуберта 1834 года.

МАРКОВА — деревня принадлежит госпоже Крыловой, число жителей по ревизии: 24 м. п., 27 ж. п. (1838 год)

МАРКОВО — деревня владельческая при речке Венике, число дворов — 9, число жителей: 30 м. п., 46 ж. п. (1862 год) 

В XIX — начале XX века деревня административно относилась к Выскатской волости 1-го земского участка 1-го стана Гдовского уезда Санкт-Петербургской губернии.

Согласно Памятной книжке Санкт-Петербургской губернии 1905 года деревня Марьково образовывала Марьковское сельское общество.

Согласно карте Петроградской и Эстляндской губерний 1919 года деревня называлась Марькова.

По данным 1933 года деревня называлась Марково и входила в состав Рудненского сельсовета Рудненского района.

По состоянию на 1 августа 1965 года деревня Марьково входила в состав Заручьевского сельсовета Кингисеппского района.

По данным 1973 и 1990 годов деревня Марьково входила в состав Новосельского сельсовета.

В 1997 году в деревне Марьково Новосельской волости проживали 10 человек, в 2002 году также 10 человек (все русские).

В 2007 году в деревне Марьково Новосельского СП проживали 11 человек, в 2010 году — 8 человек.

География 
Деревня расположена в южной части района к западу от автодороги  (Сижно — Будилово — Осьмино).

Расстояние до административного центра поселения — 6 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной платформы Сланцы — 31 км.

Деревня находится на правом берегу реки Вейнка.

Демография

Примечания 

Населённые пункты Сланцевского района